Le nom Pin peut faire référence à :

Botanique 
 pin, conifère du genre Pinus.

Patronyme 

 Camille Pin (née en 1981), joueuse française de tennis française ;
 Elzéar Pin (1813-1883), homme politique français ;
 Gabriele Pin (né en 1962), joueur puis entraîneur italien de football ;
 José Ramón Pin Arboledas (né en 1940), homme politique et économiste espagnol ;
 Louis-Jean Pin (né en 1734), comédien et directeur de théâtre français.

Toponyme 

 Pin, commune française de Haute-Saône ;
 Pin, village de la commune belge de Chiny.
Il apparaît également dans le nom de plusieurs communes ou localités françaises sous les formes :
  ;
 .

Hydronyme 
La 
 Rivière au Pin, un affluent de la rivière Bécancour (versant de la rivière Bécancour) coulant dans la MRC des Appalaches, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches ;
 Rivière du Pin, un affluent de la rivière du Sud (Montmagny) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les MRC de Les Etchemins, Bellechasse et Montmagny, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.

Acronyme 
PIN est un acronyme qui peut faire référence à :
 diode PIN, une diode de commutation rapide ;
 photodiode PIN, une photodiode utilisée en opto-électronique ;
 code PIN, numéro d'identification personnel.

Œuvres 

 Pin, un film de Sandor Stern sorti en 1988 ;
 Le pin (1916-1917), peinture de Tom Thomson.

Autre 
 Les pin's sont des insignes que l'on accroche à ses vêtements (du mot anglais pin, « épingle »).

Patronyme français
Patronyme hispanique
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France